Бельгийский первый дивизион A 2021/22 () — 119-й сезон чемпионата Бельгии по футболу и 6-й сезон Первого дивизиона A, высшего дивизиона в системе футбольных лиг Бельгии. Сезон начался 23 июля 2021 года и завершился 22 мая 2022 года.

Чемпионский титул защитил «Брюгге».

Команды 
По итогам предыдущего сезона высший дивизион покинули клубы «Мускрон» и «Ваасланд-Беверен». Новыми командами первого дивизиона A стали «» и «Юнион».

Города и стадионы

Регулярный сезон

Турнирная таблица

Плей-офф

Плей-офф I 
Очки, набранные командами во время регулярного сезона, делятся на два (с округлением в большую сторону) до начала стадии плей-офф. Команды начали турнир со следующими показателями очков: «Юнион» 39, «Брюгге» 36, «Андерлехт» 32, «Антверпен» — 32.

Плей-офф II 
Очки, набранные командами во время регулярного сезона, делятся на два (с округлением в большую сторону) до начала стадии плей-офф. Команды начали турнир со следующими показателями очков: «Гент» 31, «Шарлеруа» 27, «Мехелен» 27, «Генк» — 27.

Плей-офф на выбывание 
Команда, занявшая 17-е место по итогам регулярного сезона, проводит два матча против команды, занявшей второе место во втором дивизионе чемпионата Бельгии. Победитель противостояния (со сумме двух матчей) в следующем сезоне сыграет в высшем дивизионе, проигравший сыграет во втором дивизионе чемпионата Бельгии.

 «Серен» одержал победу со счётом 1:0 по сумме двух матчей и сохранил за собой право выступления в высшем дивизионе.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2021/22
Бельгия
Спорт в Бельгии в 2021 году
Спорт в Бельгии в 2022 году